Le lycée Charlie Chaplin est un établissement polyvalent situé à Décines-Charpieu, regroupement des anciens lycées Henri Becquerel au 43 rue Sully et Charlie Chaplin au 373 avenue Jean Jaurès.

Le lycée dispose d'un restaurant scolaire. Le lycée n'a pas d'internat, les quelques internes sont hébergés dans un lycée proche.

Les formations et spécialités proposées au lycée Chaplin sont :
 3e prépa-métiers
 Seconde Générale et Technologique (qui donne suite à une 1re Générale ou Technologique)
 Voie générale : le lycée Chaplin propose neuf spécialités : 
 HGGSP : Histoire Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques
 HLP : Humanités, Littérature et Philosophie
 LLCE - Anglais : Langues, Littératures et Cultures Étrangères - Anglais
 LLCE - Espagnol : Langues, Littératures et Cultures Étrangères - Espagnol
 MATH : Mathématiques
 PC : Physique Chimie
 SES : Sciences Économiques et Sociales
 SI : Sciences de l'Ingénieur
 SVT : Sciences de la Vie et de la Terre
 Voie technologique :
 STMG : Sciences et Technologies du Management et de la Gestion, avec le choix d'un enseignement spécifique en terminale, parmi les suivants :
 gestion et finance
 marketing
 ressources humaines et communication
 systèmes d'information de gestion
 STI2D : Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable, avec le choix d'un enseignement spécifique en terminale, parmi les suivants :
 EE : Énergies et Environnement
 ITEC : Innovation Technologique et Éco-Conception
 Voie professionnelle
 CAP Électricien
 CAP MMCM (Maintenance des Matériels de Construction et de Manutention)
 Bac Pro MELEC (Métiers de l'Electricité et de ses Environnements Connectés)
 Bac Pro MMCM (Maintenance des Matériels de Construction et de Manutention)
 Bac Pro MV option Motocycles (Maintenance des Véhicules option Motocycles)
 Post-bac
 BTS ATI (Assistance Technique d'Ingénieur)
 BTS GPME (Gestion de la PME)
 BTS MMCM (Maintenance des Matériels de Construction et de Manutention)

Il propose les sections suivantes :
 section cinéma 
 section théâtre
 section sportive
 section européenne

Il fait partie d'un Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé (PIAL) dont l'établissement tête de réseau est le Collège Georges Brassens de Décines-Charpieu.
Il comprend une Unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS).

Notes et références 

Lycée dans la métropole de Lyon
Décines-Charpieu
Charlie Chaplin